Les Chambrettes est un secteur comprenant une colline et une ferme, qui se situe sur la commune de Ornes, à 2.5 km au nord de Douaumont.

Ce lieu fut le théâtre de plusieurs opérations pendant la Première Guerre mondiale . Il s'agit de la bataille de Verdun en 1916  et 1917

Notes et références

Liens externes

Meuse
Première Guerre mondiale